Rebo –  personaggio dei fumetti
 Max Rebo – personaggio de Il ritorno dello Jedi
 Rebo Rigotti –  genetista e agronomo italiano
 Rebo – vitigno
 Trentino Rebo – vino DOC della provincia di Trento